SOA, SoA eller soa er en forkortelse, som kan betyde et af følgende:
 Start Of Authority – definition i en DNS-server
 Serviceorienteret arkitektur
 Spirit of Amiga – en dansk Counter-Strike-klan.
 Safe operating area - sikkert driftsområde.